Общинное право — нормативный и институциональный порядок, определяющий взаимные отношения людей в общине, общеобязательность которого обеспечивается этой общиной самостоятельно без участия государства.

К источникам общинного права относятся: правовые обычаи, то есть нормы, которые формируются в ходе многократного применения единообразных юридически значимых действий в сходных ситуациях; правовые установления органов власти общины (общинные нормативно-правовые акты); юридические прецеденты, возникающие в практике общинных судов и иных органов; нормы государственного права, признаваемые данной общиной и применяемые ее органами; нормативные договоры; религиозные тексты и др.

Общинное право возникло в позднепервобытном обществе и было исторически первым типом права. В дальнейшем оно сосуществовало с государственным и иными типами права (см.: правовой плюрализм).

В настоящее время широко применяется в развивающихся странах, особенно у коренных народов. Правоприменительная практика в рамках общинного права имеется у религиозных общин, в экопоселениях (поселениях родовых поместий), в соседских общинах (дачные поселения).

См. также 
 Копное право
 Xeer

Примечания

Литература 
 Изгоев А. С. Общинное право . М.: Тип. «Надежда», 1906
 Костогрызов П. И. Общинное право // Антиномии, 2019. Т. 19, вып. 2, с. 67-86. DOI 10.17506/aipl.2019.19.2.6786
 Костогрызов П. И. Общинное правосудие // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований (Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology). 2019. Вып. 3 (25). С. 94-103. DOI: 10.23951/2307-6119-2019-3-25-94-103 
 Костогрызов П. И. Общинное правосудие в странах Латинской Америки . М.: Юрлитинформ. — 2018. 248 с. ISBN 978-5-4396-1666-4

Теория государства и права
Право
История права
Община